Moretti může být:
 Alessandra Moretti (* 1973), italská politička
 Bella Moretti (* 1989), americká pornoherečka
 Emiliano Moretti (* 1981), italský fotbalista
 Fabrizio Moretti (* 1980), brazilský hudebník
 Franco Moretti (* 1950), italský literární vědec
 Joe Moretti (1938–2012), skotský hudebník
 Marino Moretti (1885–1979), italský spisovatel
 Nanni Moretti (* 1953), italský filmový režisér
 Tobias Moretti (* 1959), rakouský herec
 Vincenzo Moretti (1815–1881), italský kardinál
 Birra Moretti, italská značka piva

Italská příjmení